Danko ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Danko (* 1974), slowakischer Politiker
 David Danko (* 1992), deutsch-slowakischer Fußballspieler
 Harold Danko (* 1947), US-amerikanischer Jazzpianist
 Ilona Danko (* 1973), ungarische Gewichtheberin
 László Dankó (1939–1999), ungarischer katholischer Bischof
 Natalja Jakowlewna Danko (1892–1942), russische Porzellankünstlerin
 Pista Dankó (1858–1903), ungarischer Roma-Musiker
 Rick Danko (1943–1999), kanadischer Musiker
 Taras Danko (* 1980), ukrainischer Ringer
 Vanesa Danko (* 2005), ungarische Tennisspielerin

Siehe auch:

 Danco
 Danko Jones, kanadische Rockband
 Tanko